Sant'Agata har flere betydninger:

 Sant'Agata Bolognese
 Sant'Agata de' Goti
 Sant'Agata del Bianco
 Sant'Agata di Esaro, en by i Calabrien, Italien 
 Sant'Agata di Militello, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien 
 Sant'Agata di Puglia, en by i Apulien, Italien 
 Sant'Agata Feltria
 Sant'Agata Fossili
 Sant'Agata li Battiati
 Sant'Agata sul Santerno